El chacal o El Chacal puede referirse a:

 Ilich Ramírez (1949-), terrorista venezolano apodado «Carlos» o «El chacal»;
 El día del Chacal, novela de suspense escrita por el novelista británico Frederick Forsyth.
 The Day of the Jackal (película), película británico-francesa de 1973.
 The Jackal, película estadounidense de 1997.